Амра Силайджич-Джеко (; род. 1 октября 1984, Сараево) — боснийская  и .

Карьера 
В 2000 году, в возрасте 16 лет, Амра Силайджич выиграла французский конкурс «Metropolitan Top Model». Вскоре стала членом модельного агентства «Elite Model» в Париже. Силайджич снялась для рекламы «Anchor Blue», компании по производству одежды, а также была лицом «Robin Jeans». С 2010 года она появлялась в эпизодических ролях в нескольких американских телесериалах и фильмах.

Амра Силайджич снялась в музыкальных клипах таких исполнителей, как Энрике Иглесиас, Chromeo, The Cataracs, Тайо Круз и Блейк Шелтон.

Силайджич сыграла главную роль в американском фильме «Готический убийца» (2011).

Личная жизнь 
Силайджич вышла замуж за сербского бизнесмена Владимира Вичентьевича в 2001 году. 1 ноября 2003 года у пары родилась дочь. В 2007 году супруги развелись.

С 2011 года Силайджич состояла в отношениях с боснийским футболистом Эдином Джеко. 31 марта 2014 года они поженились.

Фильмография

Примечания